

Patronyme 
Cauchois est un nom de famille normand — répandu en Seine-Maritime — porté par :
 Eugène Cauchois (1850–1911), peintre français ;
 Yvette Cauchois (1908–1999), physicienne française.

 Nom composé :
 Louis-Augustin-François Cauchois-Lemaire (1789–1861), écrivain politique et polémiste français.

 Homophone :
 Robert-Aglaé Cauchoix (1776–1845), opticien français.

Voie de communication 
 Rue Cauchois, voie du  de Paris.

Langue 
 Le cauchois, variété de parler normand utilisée dans le pays de Caux.

Animal 
 Le cauchois, ou bidet normand, race de chevaux de trait lourd, originaire du pays de Caux.
 Le cauchois, race de pigeon domestique.

Presse 
 Le Courrier cauchois, journal hebdomadaire régional de la presse écrite française, vendu en Seine-Maritime.

Ameublement 
 Mobilier cauchois, mobilier du pays de Caux.

Liens externes 
 
 

Patronyme normand